Montijo (district), een gemeente (distrito) in de Panamese provincie Veraguas
Montijo (Portugal), een gemeente in het Portugese district Setúbal
Montijo (freguesia), een plaats in de Portugese gemeente Montijo
Montijo (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Badajoz

Personen 
Eugénie de Montijo, de laatste keizerin der Fransen